House of Wax (traduïda al català com: "Els crims del museu de cera"), pel·lícula de terror de 1953, dirigida per André de Toth.

 House of Wax (traduïda al català com: "La casa de cera"), pel·lícula de terror de 2005, dirigida per Jaume Collet-Serra.
 House of Wax, EP del grup musical nord-americà Insane Clown Posse.